

Sigle 
Laboratori Nazionali del Sud: uno dei quattro laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano, assieme ai Laboratori Nazionali di Frascati, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso e i Laboratori Nazionali di Legnaro.

Codici 
 LNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lancaster (Pennsylvania) (Stati Uniti)